Ха́бершем () — округ штата Джорджия, США. Население округа на 2000 год составляло 35902 человек. Административный центр округа — город Кларксвилл.

История 
Округ Хабершем основан в 1818 году.

География 
Округ занимает площадь 720 км².

Демография 
Согласно Бюро переписи населения США, в округе Хабершем в 2000 году проживало 35902 человек. Плотность населения составляла 49.9 человек на квадратный километр.

Примечания

Ссылки 

Округа Джорджии